Porcellionidae — одно из самых разнообразных семейств мокриц, включающее свыше 330 видов (например, Porcellio scaber), относящихся к 19 родам. Представители семейства значительно отличаются друг от друга по строению головы, плеотельсона и форме тела. Характерными признаками Porcellionidae считаются двучлениковость антеннального флагеллума, а также наличие на двух первых парах плеопод (конечностей плеона) однодыхальцевых легких. В отличие от некоторых других мокриц, в случае опасности не способны сворачиваться в шар (за исключением рода Atlantidium).

Примечания 

Животные по алфавиту
Мокрицы